Че́лси Мэ́тсон (; урождённая Че́лси Белл, ; 1 сентября 1982, Реджайна, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2009), бронза (2010).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2009), бронза (2005).
 : золото ().
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров: золото (2003), серебро (2001).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Вышла замуж в 2011.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады